Název Podleský potok má více vodních toků:

 Podleský potok (přítok Lučiny) – pravostranný přítok Lučiny v okrese Ostrava-město
 Podleský potok (přítok Odry) – levostranný přítok Odry v okresech Opava a Olomouc
 Podleský potok (přítok Pstruhovce) – pravostranný přítok Pstruhovce v okrese Jindřichův Hradec
 Podleský potok (přítok Černé) – pravostranný přítok Černé v Krušných horách v okrese Karlovy Vary
 Podleský potok (přítok Lipoltovského potoka) – pravostranný přítok Lipoltovského potoka v okrese Cheb